Коши́рино — старообрядческая деревня в Вязниковском районе Владимирской области России.

География 
Расположена в 3 км к северу от автодороги М-7 и в 10 км от города Вязники.

История 
До 1930-х годов существовала моленная. Старообрядцы принадлежали к беспоповцам федосеевского согласия.

В настоящее время постоянных жителей нет, оставшиеся дома используются под дачи.

Население

Известные уроженцы и жители 
 Прованов, Григорий Васильевич — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Вязниковского района